Aleksandrina Najdenowa (; ur. 29 lutego 1992 w Płowdiwie) – bułgarska tenisistka.

Kariera tenisowa 
W przeciągu kariery zwyciężyła w dziesięciu singlowych i czternastu deblowych turniejach rangi ITF. 9 września 2019 roku zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 218. pozycję. Natomiast 25 września 2017 osiągnęła najwyższą pozycję w rankingu deblowym – 95. miejsce.

W 2014 roku wraz z Telianą Pereirą wystartowała w wielkoszlemowym Australian Open w konkurencji gry podwójnej.

W 2020 roku została dożywotnio zdyskwalifikowana z powodu udziału w procesie ustawiania meczów tenisowych.

Finały turniejów WTA 125K series

Gra podwójna 1 (0–1)

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Gra podwójna

Przypisy

Bibliografia 

Bułgarskie tenisistki
Ludzie urodzeni w Płowdiwie
Tenisiści ukarani dyskwalifikacją
Urodzeni w 1992